Bojnik je lahko:
 Bojnik, Srbija (naselje)
 hrvaški čin major